Фойзисберг () — коммуна в Швейцарии, в кантоне Швиц.

Входит в состав округа Хёфе. Население составляет 5350 человек (на 31 декабря 2019 года). Официальный код — 1321.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Населённые пункты Швица
Коммуны Швица